Каролина Плишкова је освојила турнир. У финалу је савладала Анџелик Кербер са 6:3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
 
Отворено првенство Синсинатија 2016.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно